Ру́денский сельсовет — административно-территориальная единица в составе Пуховичского района Минской области Республики Беларусь. Административный центр - городской посёлок Руденск.

История 
Руденский сельский Совет был создан 20 августа 1924 года в составе Смиловичского района; 27 сентября 1938 года сельсовет реорганизован в поселковый совет.

28 мая 2013 года поселковый совет реорганизован в сельсовет.

Названия:
 с 27.9.1938 — Руденский поселковый Совет депутатов трудящихся
 с 7.10.1977 — Руденский поселковый Совет народных депутатов
 с 15.3.1994 — Руденский поселковый Совет депутатов.
 с 28.5.2013 — Руденский сельский Совет депутатов.
Административная подчинённость:
 с 20.8.1924 — в Смиловичском районе
 с 8.7.1931 — в Пуховичском районе
 с 12.2.1935 — в Руденском районе
 с 20.1.1960 — в Пуховичском районе.

Состав 
Руденский сельсовет включает 14 населённых пунктов:

 Анетово — деревня.
 Березовка — деревня.
 Бор — деревня.
 Варшавка — деревня.
 Васильки — деревня.
 Вороничи — деревня.
 Долгий — деревня.
 Криница — деревня.
 Островы — деревня.
 Остров — деревня.
 Рог — деревня.
 Руденск-2 — деревня.
 Русаковичи — деревня.
 Цитва — деревня.

Достопримечательность 

 Братская могила в д. Варшавка. Историко-культурная ценность

См. также 
 Пуховичский район

Примечания

Ссылки 
 Пуховичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 

Сельсоветы Пуховичского района